Изопулегол (п-9-ментен-3-ол),  — спирт, представитель терпеноидов.

Свойства 

Бесцветная жидкость с запахом мяты. Растворяется в этаноле и органических растворителях, нерастворим в воде.

Нахождение в природе 

Изопулегол содержится в лемонграссовом и некоторых других эфирных маслах.

Способы получения 

Изопулегол получают кислотной циклизацией (+)-цитронеллаля в виде смеси изомеров, в которой преобладает (-)-изопулегол.

Применение 

Изопулегол используется как компонент парфюмерных композиций и пищевых эссенций. Является исходным веществом для получения ментола.

Литература 

 

Терпены и терпеноиды
Душистые вещества